Goldenes Kreuz steht für:

 Goldenes Kreuz (Baden-Baden), Bauwerk in Baden-Baden
 Goldenes Kreuz (Regensburg), Bauwerk in Regensburg
 Goldenes Kreuz, Klasse des Virtuti Militari, polnischer Militärverdienstorden 
 Goldenes Kreuz (Klinik), Klinik in Wien
Siehe auch:
 Gasthaus zum goldenen Kreuz
 Zum güldenen Kreuz
 Museum „Gülden Kreuz“ Worbis
 Das goldene Kreuz, Oper in zwei Akten von Ignaz Brüll